Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 1. и 2. септембра на стадиону Тегу. Титулу са претходног првенства успео је да одбрани амерички атлетичар Двајт Филипс, скоком од 8,45 метара.

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скоку удаљ пре почетка светског пренства у атлетици 2011. године.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Пласман у финале обезбедили су атлетичари који су у квалификација скочили 8,15 м (КВ), односно 12 најбољих резултата у квалификацијама (кв).

Финале

Види још 
Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Спољашње везе 
 Резултати скока удаљ за мушкарце на СП у атлетици на службеном сајту ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном